Чи́вас, () — название или прозвище футбольных клубов:

 «Гвадалахара» — мексиканский профессиональный футбольный клуб из города Гвадалахара, известный по своему прозвищу «Чивас».
 «Чивас США» — бывший американский профессиональный футбольный клуб из Лос-Анджелесa, выступавший в MLS в 2005—2014 гг.

См. также 
 Чивас Ригал — бренд шотландского виски (скотча).
 Чива — сельские автобусы в Колумбии.
 Чива — село в Армении в Вайоцдзорской области.